Симолин:

 Симолин — остзейский баронский род.
 Симолин, Иван Матвеевич (1720—1799) — русский дипломат, тайный советник.